Stefan Kälin ist der Name folgender Personen:

* Stefan Kälin (Skirennfahrer) (* 1942), Schweizer Skirennfahrer 
 Stefan Kälin (Filmeditor) (* 1966), Schweizer Filmeditor